Копыловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Копыловка — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Копыловка — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Копыловка — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Копыловка — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Копыловка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Копыловка — бывшая деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Копыловка — село в Асиновском районе Томской области.
 Копыловка — село в Колпашевском районе Томской области.
 Копыловка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.